Штефан Ковач: Ковач, Штефан (1920—1995) — румынский футболист и футбольный тренер.
 Ковач, Штефан (1910—1943) — Народный герой Югославии.